Everything Changes steht für:

 Everything Changes (Julian-Lennon-Album), Album des Sängers Julian Lennon (2011)
 Everything Changes (Take-That-Album), Studioalbum von Take That (1993)
 Everything Changes (Lied), Lied der britischen Pop-Band Take That (1993)